Werchneje Dubrowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Werchneje Dubrowo (Swerdlowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Swerdlowsk
 Werchneje Dubrowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk